Diskjockey (afgekort dj), van oorsprong de persoon die de platen op de draaitafel of platendraaier legt
 Đ of đ, uitspraak /dʑ/, is een letter die in het Servo-Kroatisch wordt gebruikt
 .dj, het topleveldomein van websites uit Djibouti
 DJ (Alphabeat), een single van de Deense popband Alphabeat
 DJ (David Bowie), een single van de Engelse muzikant David Bowie
 DJ (H & Claire), een single van het Engelse popduo H & Claire